Зигги Гордон (; , Глазго) — шотландский футболист, защитник австралийского клуба «Уэстерн Сидней Уондерерс». Был заигран за сборную Шотландии до 19 лет.

Футбольная карьера 
Профессиональный дебют Зигги Гордона в футболе состоялся 1 февраля 2011 года в составе шотландского клуба «Гамильтон Академикал». 5 марта 2013 года Гордон забил свой первый гол за клуб — в матче против «Мортона». За клуб он провел 138 матчей в пяти сезонах. В мае 2016 года стало известно, что Зигги Гордон покинет клуб в конце сезона.

В июле 2016 года Гордон подписал контракт с шотландским клубом «Партик Тисл».

В январе 2017 года Зигги Гордон переехал в Польшу — в клуб «Ягеллония». Там он провёл 11 матчей. В январе 2018 года он расторг контракт с клубом по взаимному согласию. Через месяц Гордон перешёл в другой польский клуб — «Погонь», выступающую во Второй лиге. В июне 2018 года Зигги Гордон на сезон вернулся в «Гамильтон Академикал». В мае 2019 года появились сообщения, что Гордон перейдет в «Динамо» из Бухареста. Однако в июне сделка сорвалась.

В июне 2019 года футболист подписал однолетний контракт с клубом чемпионата Австралии «Сентрал Кост Маринерс». 12 ноября 2020 года продлил контракт с «Маринерс» на сезон 2020/21. 16 декабря 2020 года контракт Гордона с «Сентрал Кост Маринерс» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

17 декабря 2020 года Гордон присоединился к «Уэстерн Сидней Уондерерс», подписав контракт на один сезон.

За сборную Шотландии по футболу до 19 лет Зигги Гордон дебютировал в мае 2011 года.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ESPN.com

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Гамильтон Академикал»
Игроки ФК «Партик Тисл»
Игроки ФК «Ягеллония»
Игроки ФК «Погонь» Седльце
Игроки ФК «Сентрал Кост Маринерс»
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»